

Linguistica 
 Altezza – in fonetica e fonologia, il grado di apertura di una vocale

Scienze applicate 
 Altezza – in acustica, misura della frequenza del suono
Altezza – altezza sul livello del mare
Altezza – in astronomia, distanza angolare di un punto della sfera celeste dall'orizzonte astronomico

Scienze matematiche 
 Altezza – in geometria, distanza di un vertice dalla base
 Altezza – in algebra commutativa, numero associato ad un ideale

Scienze naturali 
 Altezza corporea (o statura) – carattere somatico del corpo umano

Televisione e film 
 Altezza – personaggio di Twin Princess - Principesse gemelle

Altro 
Altezza – appellativo spettante ad alcuni membri di una dinastia sovrana
Toyota Altezza – autovettura prodotta dalla giapponese Toyota